Berane (chirilic: Беране) în trecut Ivangrad, este un oraș din Muntenegru, în partea de est, cu o populație de 11,073 de locuitori, potrivit recensământului din 2011.

Berane este reședința comunei cu același nume, care are o populație de 33,970 de oameni.

Demografie

Galerie

Referințe

Legături externe
 Official website.

Orașe din Muntenegru
Comuna Berane